Língua samoana — língua austronésia cujo código ISO 639 é "sm"
 Maria (mãe de Jesus) — também referida como Santa Maria
 Milha terrestre () — unidade de medida
 Sadomasoquismo
 Sailor Moon — franquia japonesa
 Samário — elemento químico cujo símbolo é Sm
 São Marino — país europeu cujo código ISO de país é "SAM"
 Secretaria do Mercosul
 Sua Majestade — tratamento destinado a monarcas de alta classificação

Desambiguações de siglas